Fel-da-terra é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Centaurium erythraea subsp. erythraea
 Centaurium erythraea subsp. grandiflorum